

Данверс — місто, штат Массачусетс
 Данверс — місто, штат Міннесота
 Данверс — селище, штат Іллінойс